SURF6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 361 амінокислот, а молекулярна маса — 41 450.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК, РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки